Hiroaki Hiraoka – calciatore giapponese
Hiroaki Hiraoka – judoka giapponese